La UAE Pro-League 2009-2010 è stata la 35ª edizione della massima competizione calcistica nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti.

La squadra campione in carica è l'Al-Ahli, il Baniyas e l'Emirates Club sono le squadre neo-promosse dalla UAE Division 1.

Il campionato verrà vinto dall'Al-Wahda, che guadagna l'accesso al Mondiale per Club 2010.

Squadre

Classifica finale 

Legenda:
      Campione degli Emirati Arabi Uniti 2009-2010, ammessa alla fase a gironiAFC Champions League 2011 e alla Coppa del mondo per club FIFA 2010
      Ammesse alla fase a gironi della AFC Champions League 2011
      Ammesse ai play-off della AFC Champions League 2011
      Retrocessa in UAE Division 1 Group A 2010-2011

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Emirates Club:retrocessa in Division 1 Group A ma ammessa alla fase a gironi della AFC Champions League 2011 come vincitrice della Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti 2009-2010

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Marcatori 
24 gol
  José Sand (Al-Ain)

18 gol
  Fernando Baiano (Al-Wahda)
  Carlos Tenorio (Al-Nasr)

15 gol
  Marcelinho (Al-Sharjah)

14 gol
  Abass Lawal (Al Dhafra)

13 gol
  André Senghor (Baniyas)
  Modibo Diarra (Baniyas)

12 gol
  Antonin Koutouan (Al-Jazira)
  Pinga (Al-Wahda)
  Pedrão (Al Shabab)

11 gol
  Baré (Al-Ahli)
  Ahmed Khalil (Al-Ahli)

10 gol
  Nabil Daoudi (Emirates)

Collegamenti esterni 
 
 

2010